Комършъл Юниън Ашурънс Мастърс 1976 (на английски: Commercial Union Assurance Masters) е тенис - турнир от веригата Гран При, организиран и проведен в спотрния комплекс „Самит“ в Хюстън, САЩ от 7 до 12 декември 1976 г.

Загуба в предварителната група и победа на финала, и двете срещу един и същ съперник – полския тенисист Войтек Фибак, носят титлата на испанеца Мануел Орантес.

<noinclude>

Група А

Група Б

Източници 

 1976 Masters-Singles

ATP Тур
Турнири по тенис на закрито
Спорт в Хюстън
Турнири по тенис в САЩ